Фёдор Гагарин:
 Гагарин, Фёдор Сергеевич (1757—1794) — российский офицер. Сын Сергея Васильевича Гагарина.
 Гагарин, Фёдор Фёдорович (1786—1863) — генерал-майор русской императорской армии из княжеского рода Гагариных.